Ivan est un prénom qui est la version  de Jean en langues slaves (bosniaque, bulgare, croate, russe, serbe, slovène, ukrainien, etc.). Il peut également désigner :

Personnalités

Personnalités réelles 
 Ivan IV « le Terrible », grand-prince de Vladimir et Moscou de 1533 à 1584
Ivan V, Ivan VI, tsars
 Ivan Rebroff, chanteur allemand à la carrière internationale
 Iván, chanteur espagnol, ancien membre du label CBS
 Ivan, chanteur biélorusse, représentant son pays à l'Eurovision 2016
 Ivan Klasnić, footballeur international croate qui évolue au poste d'attaquant

Patronyme 

 Goodman F. Ivan (1943-), conservateur américain
 Rosalind Ivan (1880-1959), actrice britannique

Fiction 
 Ivan, film soviétique de 1932 ;
 La Balade d'Ivan, film français de Claude Chamis (2019).

Toponymes 
 Iván, commune du comitat de Győr-Moson-Sopron, en Hongrie
 Ivan, montagne des Alpes dinariques, en Bosnie-Herzégovine

Météorologie

Jeux vidéo 
 IVAN, acronyme du jeu vidéo Iter Vehemens ad Necem

Divers 
 Ivan, un gorille des plaines de l'Ouest né en 1962 dans l'actuelle République démocratique du Congo.

Voir aussi 
 
 
 

Prénom serbe
Prénom russe